Sajdik ist der Name von:

 Martin Sajdik (* 1949), österreichischer Diplomat
 Valérie Sajdik (* 1978), österreichische Popsängerin und Schauspielerin